La Temporada 2012 del Campeonato Mundial de Superbikes fue la 25ª temporada del Campeonato del Mundo de Superbikes. Comenzó el 26 de febrero en Phillip Island y terminó el 7 de octubre en Magny-Cours después de 14 rondas. 

El piloto de Aprilia Max Biaggi consiguió su segundo Campeonato del Mundo de Superbikes, superando al piloto de Kawasaki Tom Sykes por solo medio punto.

Pilotos y equipos

Calendario 

 Las segundas carreras en Monza y Silverstone se pararon tempranamente y se concedieron la mitad de los puntos.

Clasificaciones

Clasificación de Pilotos

Clasificación de Marcas

 Las segundas carreras en Monza y Silverstone se pararon tempranamente y se concedieron la mitad de los puntos.

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Campeonato Mundial de Superbikes

2012
Motociclismo en 2012